«Биль-Бьен» (Biel-Bienne) — швейцарский футбольный клуб, расположенный в городе Биль/Бьен. Клуб был основан в 1896 году и выиграл чемпионат Швейцарии в 1947 году. В 1948 и 1960 годах занимал второе место в чемпионате Швейцарии, а в финале Кубка Швейцарии 1961-го года проиграл Ла-Шо-де-Фон. В полуфинале кубка 2011-го года проиграл 1:2 будущему обладателю кубка Сьону.

С 2021-го года играет в третьем дивизионе.

Достижения 
 Финалист Кубка Швейцарии: 1961
 Обладатель кубка Часов (2): 1968, 2015

Известные игроки 

  Арутюн Варданян
  Франк Маду
  Томас Биккель
  Юпп Дерваль
   Франсуа Аффольтер

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Швейцарии
Спорт в Биле